est le titre de plusieurs films : 
 Incantesimo napoletano, un court métrage italien réalisé par Paolo Genovese et Luca Miniero, sorti en 1998 ;
 Incantesimo napoletano, un film italien réalisé par Paolo Genovese et Luca Miniero, sorti en 2002 ;